Libera pode referir-se a:

 "Libera" — canção italiana no Festival Eurovisão da Canção de 1977, interpretada em italiano por Mia Martini
 Libera — grupo sem fins lucrativos de canto formado por meninos e dirigido por Robert Prizeman
 Libera! — entidade sem fins lucrativos da Espanha dedicada à proteção dos direitos dos animais
 771 Libera — asteroide da cintura principal com um diâmetro de 29,38 quilômetros ou 2,0006025 UA
 Libera - deusa da Roma antiga

Ver também  

  Líbero — página de desambiguação

Desambiguação